Discopus är ett släkte av skalbaggar. Discopus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Discopus